Саво́н () — фамилия.

Известные носители:
 Савон, Амарилис (род. 1974) — кубинская дзюдоистка, трёхкратная бронзовая медалистка Олимпийских игр и чемпионка мира.
 Савон, Владимир Андреевич (1940—2005) — советский шахматист, гроссмейстер.
 Савон, Феликс (род. 1967) — кубинский боксёр-любитель, трёхкратный олимпийский чемпион.
 Савон, Эрисланди (род. 1990) — кубинский боксёр-любитель, чемпион молодёжного чемпионата мира 2008 года.
См. также
 Савонов